Сен-Клар (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Кондом.

Код INSEE кантона — 3225. Всего в кантон Сен-Клар входят 14 коммун, из них главной коммуной является Сен-Клар.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 2829 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Сен-Клар на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер